Mlati kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Melati (ort i Indonesien), Yogyakarta, 
 Desa Mlati (administrativ by i Indonesien, lat -8,11, long 111,11), Jawa Timur, 
 Desa Mlati (administrativ by i Indonesien, lat -7,90, long 111,97), Jawa Timur, 
 Desa Mlati (administrativ by i Indonesien, lat -7,22, long 112,20), Jawa Timur,

Sydafrika 

 Mlati (vattendrag i Sydafrika), Östra Kapprovinsen, 

Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Sydafrikaförgreningar